En Pologne, Wygorzele peut faire référence à :

 Wygorzele, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Wygorzele, un village de la voïvodie de Łódź.